Гершко́вич — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Гершкович Арон Лазаревич (1899—1972) — радянський режисер-документаліст.
 Гершкович Борис Ісакович (1878—після 1917) — архітектор.
 Гершкович Михайло Данилович (1948) — радянський футболіст і футбольний тренер.
 Гершкович Яків Петрович (1953) — український археолог, історик. Доктор історичних наук.

Єврейські прізвища